Михаил Кантакузин () — имя нескольких представителей византийского аристократического рода Кантакузинов:
Михаил Кантакузин — византийский наместник Мореи в 1308-1316 годах.
Михаил Кантакузин — византийский наместник Монемвасии, .